Macarthuria – rodzaj roślin z monotypowej rodziny Macarthuriaceae z rzędu goździkowców (Caryophyllales). Obejmuje 10 gatunków występujących w szerokim pasie wzdłuż wybrzeży Australii. Rodzaj należy do stosunkowo słabo poznanych. Nasiona tych roślin rozprzestrzeniane są przez mrówki (myrmekochoria).

Morfologia 
 Pokrój Krzewy i byliny o  pędach sitowatych – prostych, sztywnych i zielonych.  
 Liście Skrętoległe, drobne, bezogonkowe i bez przylistków, często zredukowane do łusek. Blaszka całobrzega, żyłkowanie niemal niewidoczne.
 Kwiaty Drobne, promieniste i obupłciowe, pojedyncze w kątach liści lub zebrane w wielokwiatowe, wierzchotkowate kwiatostany. Kwiaty z 5 (rzadko 10) działkami kielicha. Płatków korony brak lub jest ich 5, wolnych. Pręcików jest 8. Ich cienkie nitki są zrośnięte u nasady. Nitka pręcika wnika między pylniki u nasady główki w postaci łącznika (basifixed). Pylniki pękają podłużnymi bruzdami. Zalążnia górna powstaje zwykle z trzech owocolistków, zwykle jednokomorowa, rzadziej trójkomorowa. Szyjka słupka rozdziela się na trzy w górnej części i każda z nich zwieńczona jest znamieniem. 
 Owoce Torebki zawierające do 10 nasion.

Systematyka 
Rodzaj należy (jako gatunek typowy) do monotypowej (czyli zawierającej tylko ten takson) rodziny Macarthuriaceae Christenhusz (2014) w obrębie rzędu goździkowców (Caryophyllales).

Rodzaj zaliczany był do rodziny ugłastowatych Molluginaceae i libawowatych Limeaceae. To ostatnie rozwiązanie stosowane było jeszcze w systemie APG III z 2009. Badania molekularne ujawniły, że rodzaj jest siostrzany do całej grupy koronnej w obrębie rzędu goździkowców. Musiał zostać wyodrębniony w randze rodziny, ponieważ jego włączenie do którejś z istniejących rodzin wymuszałoby scalenie całej grupy koronnej (w tym np. goździkowatych z kaktusowatymi). Rodzina Macarthuriaceae wyróżniona została w systemie APG IV z 2016.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Wykaz gatunków
 Macarthuria apetala Harv.
 Macarthuria australis Hügel ex Endl.
 Macarthuria complanata E.M.Ross
 Macarthuria ephedroides C.T.White
 Macarthuria foliosa Preiss. ex Steud.
 Macarthuria georgeana Keighery
 Macarthuria intricata Keighery
 Macarthuria keigheryi Lepschi
 Macarthuria neocambrica F.Muell.
 Macarthuria vertex Lepschi

Przypisy 

Goździkowce